Navia de Suarna är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Lugo och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Navia de Suarna ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Navia de Suarna är huvudsakligen kuperad. Navia de Suarna ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Navia de Suarna. Runt Navia de Suarna är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fonsagrada,  km norr om Navia de Suarna. I omgivningarna runt Navia de Suarna växer i huvudsak blandskog.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien